

Техніка 
Шліц (від  — «розріз»):
 Шліц — поздовжній виступ або паз для з'єднування вала з деталями машини
 Шліц — заглиблення під викрутку в головці кріпильних виробів.
 Шестигранний шліц
 Шліц — у кравецтві — розріз на спинці чи боках піджака.

Топонім 
 Шліц () — місто в Німеччині, знаходиться в землі Гессен.

Джерела